La Douce est le titre de plusieurs œuvres :

 La Douce, nouvelle de Fiodor Dostoïevski (1876)
 La Douce, bande dessinée de François Schuiten (2012)